Фудбалска репрезентација Бутана постоји још од 1970-их година, док је званично основана 1983. У ФИФА је примљена 2000. године када је 12. фебруара одиграла прву званичну утакмицу у Кувајту против Фудбалске репрезентације Непала, коју је изгубила резултатом 3:0.

Следи списак свих званичних утакмица Фудбалске репрезентације Бутана одиграних од њеног оснивања до данас.

Списак утакмица

Легенда 

 Г — Играла као гост
 Д — Играла као домаћин
 * = неутални терен

1982—1999. (11)

2000—2009. (36)

2010 — данас

Статистика

Биланс међународних утакмица 
Стање 3. септембра 2015.

Спољашње везе 
 Сајт Фудбалске репрезентације Бутана, ФИФА 
 ФИФА-Утакмице и резултати Бутана

Фудбал у Бутану
Б